Als Kiefricht bezeichnet man:
 einen Wald zwischen Wildenfels, dem Wildenfelser Ortsteil Schönau, dem Wilkau-Haßlauer Ortsteil Silberstraße und dem Reinsdorfer Ortsteil Friedrichsgrün, 
 einen Wald bei Bad Schandau.